Șoimul maltez este denumirea unei varietăți de șoim:

 Șoimul maltez, pasăre răpitoare din centrul Mării Mediterane care cuibărește mai ales pe insulele arhipelagului maltez, care este o varietate a șoimului pelegrin.

Roman și două ecranizări 
 
Șoimul maltez se poate referi la:

 Șoimul maltez (roman), (titlu original, The Maltese Falcon), roman polițist al autorului american Dashiell Hammett, publicat în 1930
 Șoimul maltez (film din 1931), (titlu original, The Maltese Falcon (1931 film)), adaptare filmică a romanului omonim avându-l ca protagonist pe Ricardo Cortez, regizor Roy Del Ruth, lansat în 1931
 Șoimul maltez (film din 1941), (titlu original, The Maltese Falcon (1941 film)), remake, adaptare filmică a romanului omonim avându-l ca protagonist pe Humphrey Bogart, regizor John Huston, lansat în 1941

Yacht particular 

Șoimul maltez se mai poate referi și la:

 Șoimul maltez (yacht), (numele original, "The Maltese Falcon"), cel mai mare yacht de tip clipper aflat în proprietatea unei persoane particulare, măsurând 88 metri.